Skat har flere betydninger:
 Skat – en opkrævning af stat eller kommune til dækning af udgifter.
 SKAT – den danske offentlige institution, som varetager opkrævning af told, skat og afgifter.
 Skat (rigdom) - en samling af rigdomme, der ofte opbevares et sikkert sted, undertiden i en skattekiste.
 Skat (kortspil) – et kortspil.
 et drengenavn.
 Skat (yacht) – en yacht.
 bruges som kælenavn i nære forhold f.eks. kærester eller forældre-barn relation.
 Skat (flod) – en flod i Bulgarien.